San Vittorio di Cesarea, martire a Cesarea insieme ai compagni Polieuto e Donato, festeggiati il 21 maggio. È invocato contro il fulmine, la grandine e gli spiriti maligni; patrono di Roccella Jonica
San Vittorio di León, martire di León
San Vittorio di Torino, vescovo di Torino dal 465.

Pagine correlate 
 San Vittore